Martinsburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Martinsburg (Iowa)
Martinsburg (Missouri)
Martinsburg (Nebraska)
Martinsburg (Ohio)
Martinsburg (Pennsylvania)
Martinsburg (West Virginia)
En naar een kasteel in Duitsland:
Martinsburg (Mainz)